Příjmení Mikel nosí více významných osobností:

 Jan Mikel (* 1975) – český hokejový obránce
 John Obi Mikel (* 1987) – nigerijský fotbalista
 Kamil Mikel (* 1964) – český akademický malíř a středoškolský učitel